Николай Богданович Энгельгардт (1737—1816) — действительный статский советник, в 1781-90 гг. могилёвский губернатор.

Биография 
Старший сын полковника из смоленского рода Энгельгардтов, чей двоюродный брат был женат на сестре князя Потёмкина, благодаря чему имел от последнего протекцию. Принимал участие в боях Семилетней войны. В день восшествия на престол императрицы Екатерины II был караульным капитаном в Петергофе. Вышел в отставку в звании полковника.

В 1774 году поступил на службу, назначен витебским воеводой. С 1778 года — председатель гражданской палаты в Полоцке. С 1779 года — вице-губернатор в Могилёве. В 1781—1790 годах — правитель Могилёвского наместничества. Один из современников вспоминал:

В 1791 году вышел в отставку. Жил в Белоруссии, где ему было пожаловано 800 душ. Умер в 1816 году в Смоленске.

Семья 
Жена — Надежда Петровна Бутурлина (ум. 1785), происходила из мелкопоместных дворян, не имевших никакого отношения к древнему роду Бутурлиных. Была богатой невестой. Дети:
 Варвара (1764—после 1855), с 1798 года замужем за  М. А. Наврозовым.
 Лев (1766—1836), генерал-майор; его дочь Анастасия (1804—1860) была замужем за поэтом Евгением Баратынским;
 Александра (1767—1848), выпускница Смольного института, с 1786 года замужем за графом Сергеем Кузьмичом Вязмитиновым, военным министром (1802—1808), председателем Комитета министров (1812—1816) Российской империи.

Примечания

Ссылки 
 
  (текст из «… словаря» А. А. Половцова)
 
 

Николай
Участники Семилетней войны
Полковники (Российская империя)
Могилёвские губернаторы
Действительные статские советники